Антонио де ла Крус Гальего (; 7 мая 1947, Леон) — испанский футболист.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения 
  «Барселона»
 Чемпион Испании (1): 1973/74
 Обладатель Кубка Испании (1): 1977/78
 Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА (1): 1978/79

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на BDFutbol
 Профиль на National Football Teams

Футболисты Испании
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки сборной Испании по футболу
Тренеры ФК «Сабадель»
Тренеры ФК «Барселона»